

Pessoas
Edward Dent
Richard Dent
Taylor Dent

Localidades

Dent (Minnesota)
Dent (Ohio)
Condado de Dent

Outros
Duela Dent - uma super-heroína da editora norte-americana DC Comics
Harvey Dent - um personagem fictício, um vilão e inimigo do Batman no Universo DC
Professor Dent - um personagem fictício de Ian Fleming, que aparece no livro e filme Dr. No, da série do espião britânico James Bond

Desambiguação